Carlos Adrián Morales (1979), Mexicaans voetballer
Carlos Iván Morales (1975), Guatemalteeks voetballer
Carlos Leonardo Morales (1968), Paraguayaans voetballer 
Carlos Luis Morales (1965), Ecuadoraans voetballer
Carlos María Morales (1970), Uruguayaans voetballer